Ponant steht für:
 Ponant (Jolle), französische Segeljolle

Le Ponant steht für:
 Le Ponant, französisches Segelschiff
 Le Ponant (Gebäude), Gebäude in Paris 

Siehe auch:
 Ponant-Explorer-Klasse, französische Kreuzfahrtschiffsklasse
 Compagnie du Ponant, französische Kreuzfahrtgesellschaft
 Flotte du Ponant, französische Marineeinheiten